George Simpson (1896–1990) I. világháborús ausztrál katonai ászpilóta
 George Simpson (1908–1961) olimpiai ezüstérmes amerikai rövidtávfutó